riz up ist die Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Geschichte
Anfang 1987 waren die Regionalen Innovationszentren (RIZ), ein Konzept zur wirtschaftlichen Wiederbelebung der Region Niederösterreich Süd. Ein Gründerzentrum sollte in Wiener Neustadt errichtet werden – auf jenem Gelände, das heute ein ecoplus-Wirtschaftspark ist, der auch die Fachhochschule und das Technologie- und Forschungszentrum beheimatet. In den Jahren 1989 bis 1992 entwickelte sich das RIZ zusehends zum Impulsgeber für die Region und zur Plattform für Wirtschaft, Industrie und Forschung. Innovativ war der Auftrag des RIZ, Gründer zu beraten und im Gründerzentrum zu beheimaten.

Vier weitere Standorte entstanden in den Jahren 1996 bis 1998 im südlichen Niederösterreich. 1997 wurde auch die Planung und Errichtung eines Netzwerkes von weiteren regionalen Innovationszentren in Niederösterreich, die Bereitstellung von Infrastruktur, Beratung und Coaching sowie der Know-how Transfer in die Regionen als künftige Aufgaben des RIZ definiert. Weitere Günderbüros wurden von 1999 bis 2000 in Hollabrunn, Mistelbach, Gänserndorf, Waidhofen an der Ybbs und Krems eröffnet. Der Bau für die neuen Gründerzentren in Amstetten, Berndorf und Hollabrunn begann.
2006 wurde das RIZ neu strukturiert und in RIZ Niederösterreichs Gründeragentur umbenannt. Das Gründerservice des RIZ neu wurde flächendeckend auf ganz Niederösterreich erweitert, neue Beratungsbüros in St. Pölten, Wiener Neudorf und Gmünd eröffnet und die Kooperation mit allen gründungsrelevanten Organisationen verstärkt.

Zum Jubiläum (30 Jahre) erfolgte 2018 die Umbenennung in riz up.

Organisation 
Die Firma gehört der Ecoplus GmbH, der Wirtschaftsförderungsagentur Niederösterreichs, und ist damit in 100-%-Besitz des Landes. Die Agenden der ecoplus sind daher auch dem Büro des Landesrats für Wirtschaft unterstellt.

Weblinks 
  ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH (ecoplus.at)

Einzelnachweise 

Unternehmen (Wiener Neustadt)
Gegründet 1997
Wirtschaftspolitik (Österreich)
Unternehmen des Landes Niederösterreich
Politik (Niederösterreich)
Beratungsunternehmen (Österreich)
Wirtschaftsförderung